Christophe est un prénom masculin qui vient du grec  (Christophóros), signifiant littéralement "porteur de Khristós" « celui qui porte le Christ ». Il est composé à partir des éléments  (chrístos) signifiant "oint", le qualificatif donné à Jésus, et phorós, du verbe  (phérō) « porter ».

Le nom est donné en référence à saint Christophe de Lycie qui est fêté le 25 juillet et le 21 août.

Christophe comme nom de personne

Saints et bienheureux

Souverains et membres de familles royales 
 Christophe de Grèce (1888-1940)
 Christophe II de Danemark (1276-1332), roi du Danemark
 Christophe II de Bade-Bade (1537-1575)
 Christophe de Hohenzollern-Haigerloch (1552-1592)

Patronyme 

 Christophe ou Christophore, commandant en chef (domestique des Scholes) de l'armée byzantine dans les années 870.
 Anthony Christophe (1983-), joueur de basket-ball français ;
 Didier Christophe (1956-), joueur professionnel de football français ;
 Eugène Christophe (1885-1970), cycliste français ;
 Francine Christophe (1933-), écrivaine française, déporté et survivante de la Shoah ;
 Françoise Christophe (1923-2012), actrice française ;
 Gatien Christophe (1759-1827), homme politique français ;
 Henri Christophe (1767–1820), dit « le roi Christophe », président puis roi d'Haïti ;
  ;
 Jean-François Christophe (1772-1827), général de brigade français ;
 Lucien Christophe (1891-1975), poète et essayiste belge ;
 Michèle Christophe, footballeuse française ;
 Nicolas-François Christophe (1770-1839), général de brigade français, frère de Jean-François Christophe ;
 Philippe, baron Christophe de Lamotte-Guéry (1769-1848), général français, frère de Jean-François Christophe et de Nicolas-François Christophe ;
 .

Noms d’artistes 
 Christophe, de son vrai nom  Georges Colomb, un dessinateur français, précurseur de la bande dessinée en France
 Christophe (1945-2020), chanteur français, de son vrai nom Daniel Bevilacqua
 Jean Christophe (1908-1977), pseudonyme de Jean Odoux, auteur

Prénom

Autres 
 Christophe, deuxième album studio du chanteur Christophe (1967)
 Christophe, troisième album studio du chanteur Christophe (1972)
 Christophe, film pornographique sorti en 1999
 Christophe, le nom d'une cadence (succession d'accords) en musique

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Nom théophore